O Museu Pedro Ludovico Teixeira é a antiga casa de Pedro Ludovico Teixeira, responsável pela construção de Goiânia. Tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, é um museu desde 1987 e localiza-se no Centro da cidade. No local, encontra-se diversos objetos de Ludovico, dentre sua biblioteca particular, documentos originais, vestimentas, a mascara mortuária, entre outros.

A construção consta da década de 30, com a assinatura do arquiteto e urbanista Attílio Corrêa Lima, que também foi o responsável pelo projeto da capital, a casa foi construída em estilo Art Déco. Em julho de 2018 (dois mil e dezoito) o museu passou por uma reforma, para reestruturação do telhado, e pintura da área interna e externa da casa.  

Além disso , foi transformada em um museu e patrimônio no dia 25 de setembro de 1979, através da Lei nº8.690 após a morte do casal. Atualmente as visitas ao Museu Pedro Ludovico Teixeira ocorrem das Terças ás Sextas, entre as 9:00 e às 17:00 hrs e possibilitam aos visitantes acesso a cômodos como a biblioteca particular, documentos originais e objetos do cotidianos familiar e passeio ao jardim e ao pomar cultivados por Dona Gercina, que estão preservados até hoje.

História 
Inicialmente o edifico foi construído em 1934 com a finalidade de servir como moradia ao casal Pedro Ludovico e Dona Gercina, onde a família residiu durante apenas o período em que Pedro não estava em seu mandato, uma vez que a residência oficial do governador do Estado de Goiás é o Palácio das Esmeraldas. Com altos padrões para as residências na época, a construção se enquadrou como uma das casas mais luxuosas da cidade e suas dimensões palacianas reafirmaram isto.   

 Na década de 30 o movimento Art Déco se propagavam pela jovem capital goiana, e surgia como um divisor de águas entre o futuro que Goiânia estava trazendo para a região e o passado que estava sendo abandonado. A residência da família Ludovico foi assinada pelo arquiteto e urbanista Attílio Corrêa Lima (que também foi responsável pelo projeto da capital goiana), e se caracteriza pela sua imponente fachada com aspectos horizontais e assimétricos do movimento Art Déco. 

  É importante ressaltar que o Museu Pedro Ludovico (MPL) é um “lugar de memória”, ou seja, um local que ressignifica e propaga a memória do Pedro Ludovico Teixeira. Além de buscar dar significado a um tempo histórico. De acordo com Barreto, um dos objetivos do museu está relacionado com os objetos existentes no Museu: demonstrar para o público/visitantes que em cada objeto do museu há a presença intrínseca do político goiano. Sendo assim, constrói-se uma rede entre objetos e a proposta de representação da memória coletiva. Consequentemente isso acaba estimulando uma memória afetiva ao adentrar o Museu, já que era a casa onde Ludovico e sua esposa moravam e possuíam sua rotina.

Museus do Brasil
Goiás